Михальчи́шин — украинская фамилия.

Известные носители:
 Михальчишин, Адриан Богданович (род. 1954) — советский и словенский шахматист, гроссмейстер, председатель тренерской комиссии ФИДЕ (с 2009 года).
 Михальчишин, Михайло (1933—2002) — югославский шахматист, международный мастер (1965).
 Михальчишин, Юрий Адрианович (род. 1982) — украинский националистический политик, член ВО «Свобода»; сын Адриана Михальчишина.